Het wereldkampioenschap schaatsen allround 1980 werd op 1 en 2 maart 1980 in Thialf in Heerenveen gehouden.

Titelverdediger was de Amerikaan Eric Heiden, die in het Bislett stadion in Oslo wereldkampioen van 1979 was geworden. Hilbert van der Duim werd voor het eerst wereldkampioen door de drievoudig kampioen en vijfvoudig olympisch kampioen Eric Heiden te verslaan.

Eindklassement

  * = met val 
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

Langebaanschaatsen in 1980
 1980
Schaatsen in Heerenveen
Schaatsen 1980